La cyprine est une variété de vésuvianite ;
 « Cyprine » est une appellation courante du mollusque « Arctica islandica » ou praire d'Islande.
 La cyprine est le liquide sécrété à l'entrée du vagin de la femme.
 Cyprine est un personnage de la série animée Sailor Moon, membre des Death Busters.